Orangeville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Australien:
 Orangeville (New South Wales)

in Kanada:
 Orangeville (Ontario)

in Südafrika:
 Oranjeville (Südafrika), Ort in der Provinz Freistaat 

in den Vereinigten Staaten:
 Orangeville (Illinois)
 Orangeville (Indiana)
 Orangeville (Maryland)
 Orangeville (Michigan)
 Orangeville (Ohio)
 Orangeville (Pennsylvania)
 Orangeville (Texas)
 Orangeville (Utah)
 Orangeville Center (New York)

Siehe auch:
 Orangeville Township